Ю́рий Ви́кторович Ники́тин (; ) — украинский гимнаст, прыгун на батуте, чемпион Олимпийских игр 2004.

Биография 
Уроженец Херсона, Юрий проживает и тренируется в Николаеве. Первый тренер — Игорь Молчанов. С 2001 года тренируется под руководством Владимира Максимовича Горжего. Окончил в том же году Херсонский педагогический университет.

Никитин трижды становился чемпионом Европы, одерживал победы на этапах Кубка мира, становился бронзовым призёром чемпионата мира 2003 года. В рамках внутренних соревнований выиграл Кубок Украины в 2003 году. В 2004 году одержал победу на Олимпиаде в Афинах, набрав  и опередив своего главного конкурента, россиянина Александра Москаленко 

Благодаря своему выступлению в Афинах Юрий прославился на весь мир и обрёл особую популярность в Греции: после Олимпиады он получил звание почётного гражданина Амарусиона, его именем была названа спортивная школа в Афинах. На Украине в его честь был назван центр олимпийской подготовки в Николаеве. Сам Юрий был награждён орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (18 сентября 2004 года) — за достижение значительных спортивных результатов на XXVIII летних Олимпийских играх в Афинах, повышение международного авторитета Украины

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийской базы данных Олімпійська база даних
 Никпортал
 Центральный спортивный портал Херсонской области

Гимнасты Украины
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионы от Украины
Олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте
Выпускники Херсонского университета